Abundancia hace referencia a varios artículos:

Ficción
Abundancia, virtud;
Abundancia (mitología)Abundancia (retórica)
Cornucopia o cuerno de la abundancia, símbolo de prosperidad;

Lugares
 Fuente de la Abundancia, en Madrid, España;

Ciencias
Abundancia de los elementos químicos
Abundancia natural, grado de presencia de los isótopos de un elemento;
(151) Abundantia, asteoride.